Kanton Menen is een kanton in de Belgische provincie West-Vlaanderen en het arrondissement Kortrijk. Het is de bestuurslaag boven die van de stad Menen en de gemeente Wevelgem, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen een vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten.

Gerechtelijk kanton Menen 
Menen is een gerechtelijk kanton met zetel in Menen dat een vredegerecht inricht en gelegen is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.<ref></[]</ref>

Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor de gemeenten Menen, Wervik, Moorslede en Wevelgem.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Kieskanton Menen 
Het kieskanton Menen ligt in het provinciedistrict Kortrijk, het kiesarrondissement Kortrijk-Ieper en de kieskring West-Vlaanderen. Het omvat de stad Menen en de gemeente Wevelgem en bestaat uit 24 stembureaus.

Structuur

Geschiedenis 
Tot en met de provincieraadsverkiezingen van 2006 vormde dit kieskanton op zich het provinciedistrict Menen. Het provinciedistrict werd in 2011 herzien in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011, waarbij voor sommige districten een nieuwe indeling geldt. Het provinciedistrict Menen betrof zulk geval  en werd bijgevolg - alsook district Harelbeke - toegevoegd aan het provinciedistrict Kortrijk. Vermits volgens de nieuwe regeling elk provinciedistrict met minstens 6 zetels vertegenwoordigd moet zijn in de provincieraad en ze dat aantal na een vermindering van het aantal provincieraadszetels van 84 naar 72 vanaf 2013 niet zouden bereiken, werden de drie districten samengevoegd.

Resultaten provincieraadsverkiezingen van 1961 tot 2006 
 (*)1971: Anderen, 1985: Anderen, 1994: WIEB, VVP, 2000: V.N.P.

West-Vlaams kieskanton
West-Vlaams gerechtelijk kanton